Джек Дэйвид Ло (; ) — британский прыгун в воду. Специализируется в индивидуальных и синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Олимпийский чемпион и вице-чемпион Игр 2016 года, олимпийский чемпион и бронзовый призер Игр 2020 года. Трёхкратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира 2015 и 2019 годов, пятикратный чемпион игр Содружества. Член ордена Британской империи (MBE).

Фамилия спортсмена произносится как «Ло» с долгой гласной «о». В некоторых случаях для удобства русскоязычной аудитории заменяется на «Лоу». Варианты «Лагер» и «Лафер», получившие распространение в ряде российских СМИ в 2015 году, являются ошибочными.

Спортивная карьера 
В 2010 году Джек выиграл «золото» на метровом и трёхметровом трамплине на чемпионате Европы среди юниоров, затем показал лучшие результаты на юниорском первенстве мира.. Вскоре Джек Ло участвовал на играх Содружества, но остался без медалей.

В 2012 году Джек участвовал на Олимпийских играх, но занял в квалификации лишь 27-е место и не пробился в финал. В том же году выиграл две золотых медали на юниорском чемпионате мира в соревнованиях на 3-метровом трамплине и синхронных прыжках и стал четырёхкратным чемпионом мира среди юниоров.

В 2013 году Ло участвовал на чемпионате мира, но занял 16-е место в соревнованиях на 3-метровом трамплине и не попал в финал.

В 2014 Джек выиграл 2 золотых и серебряную медали на играх Содружества.

В 2015 году выиграл мировую серию ФИНА в прыжках с 3-метрового трамплина в Казани, на чемпионате мира занял третье место в синхронных прыжках с Крисом Мирсом, затем завоевал «бронзу» в индивидуальном первенстве.

В 2016 году Ло дважды вместе с Мирсом поднимался на пьедестал этапов Мировой серии FINA, заняв призовые места в синхроне — в Дубае (бронза) и в Казани (серебро). На домашнем чемпионате Европы Джек стал вторым в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина и вместе с Крисом выиграл состязания в синхронных прыжках на том же снаряде.

На чемпионате мира 2019 года в корейском Кванджу в паре с Дэниелем Гудфеллоу завоевал серебряную медаль в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. В индивидуальных соревнованиях на 3-х метровом трамплине перед заключительным раундом соревнований британец лидировал с отрывом в 30 баллов от ближайшего преследователя, однако стал только бронзовым призёром, неудачно совершив шестой прыжок.

В мае 2021 года, на чемпионате Европы по водным видам спорта, который состоялся в Венгрии, Джек на метровом трамплине с результатом 402.90 завоевал серебряную медаль.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Результаты на www.swimming.org 

Прыгуны в воду Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по прыжкам в воду
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2012 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2016 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по прыжкам в воду
Чемпионы Игр Содружества по прыжкам в воду
Члены ордена Британской империи